Голубенко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Голубенко Алла Дмитрівна (* 1936) — радянський, український режисер з монтажу.
 Голубенко Валентин Олексійович (* 1940) — радянський і російський актор.
 Голубенко Валентина Валеріївна — шахістка з Естонії, жіночий гросмейстер від 2007 р.
 Голубенко Євген Іванович (4 листопада 1956) — український художник-постановник, сценарист.
 Голубенко Кім Никифорович (1925—1998) — Герої Соціалістичної Праці
 Голубенко Микола Васильович (1897—1937) — український радянський і партійний діяч. Комбриг.
 Голубенко Олег Іванович — лікар відділення Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні, заслужений лікар України.
 Голубенко Олександр Леонідович (18 лютого 1942) — професор, доктор технічних наук, ректор Східноукраїнського університету.
 Голубенко Петро (1907—1987) — український поет, літературознавець, журналіст, педагог.
 Голубенко Роман Ігорович (2000—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Голубенко-Бакунчик Георгій Андрійович (1947—2014) — український письменник-гуморист, драматург, сценарист, один з творців Гуморини, заслужений діяч мистецтв України.

Див. також 
 Голубенка

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко